Lebrunia är ett släkte av koralldjur. Lebrunia ingår i familjen Aliciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Lebrunia